Тиманівська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Тиманівська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район